Murindó kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Murindó (ort), Antioquia, 
 Murindó (kommun), Antioquia,